Маргарита (Пегги) Скайлер ван Ренсселер (; 19 сентября 1758 — 14 марта 1801) — была третьей дочерью Филипа Скайлера и его жены, Кэтрин ван Ренсселер. Она была женой Стивена Ван Ренсселера III, сестрой Анжелики Скайлер-Чёрч и Элизабет Скайлер Гамильтон, а также невесткой Джона Баркера Чёрча и Александра Гамильтона.

Ранние годы 
Маргарита (Пегги) Скайлер родилась в Олбани, провинция Нью-Йорк, третья дочь Кэтрин ван Ренсселер (1734—1803) и Филипа Скайлера (1733—1804). У неё было семь братьев и сестер, которые дожили до совершеннолетия, в том числе Анжелика Скайлер-Чёрч (1756—1814) и Элизабет Скайлер Гамильтон (1757—1854).

Семья Скайлеров происходила из среды богатых голландских землевладельцев, которые поселились в Олбани в середине 1600-х годов, и её мать и отец были выходцами из богатых и знатных семей. Как и многие землевладельцы того времени, Филипп Скайлер владел рабами.

Как и большинство голландских семей этого района, семья Скайлеров принадлежала к числу прихожан Реформатской голландской церкви Олбани, здание которой сохранилось до нашего времени.

Личная жизнь 
В июне 1783 года Пегги вышла замуж за Стивена Ван Ренсселера III (1764—1839), дальнего родственника, которому на тот момент было 19 лет; ей было почти 25, когда они сбежали. Стивен был старшим ребёнком Стивена Ван Ренсселера II и Кэтрин Ливингстон, дочери Филиппа Ливингстона, подписавшего Декларацию независимости. Ван Ренсселеры были одной из самых богатых и политически влиятельных семей в Нью-Йорке. Некоторые друзья и семья молодожёнов утверждали, что Ван Ренсселер был «слишком молод», чтобы жениться, но большинство согласилось, что брак с Пегги поможет ему быстрее продвигаться по карьерной лестнице. Достигнув совершеннолетия, в возрасте 21 года, Ван Ренсселер принял на себя ответственность как господин поместья Ван Ренсселера, поскольку его отец умер, когда парню было всего пять лет. К 1789 году в браке родилось трое детей, все из которых были крещены в голландской реформатской церкви в Олбани. Только один из них дожил до зрелого возраста: Стивен Ван Ренсселер IV (1789—1868).

Отношения с Александром Гамильтоном 
В отличие от своих сестер, Элизабет, которая была замужем за Александром, и Анжелики, которая, возможно, имела с ним роман, Пегги поддерживала чисто платоническую переписку с Гамильтоном. Впервые она начала писать ему в 1780 году, после того, как он начал ухаживать за её сестрой.

Последние годы 
Пегги заболела в 1799 году. Её состояние ухудшилось зимой 1800—1801 годов, и она умерла 14 марта 1801 года. По словам Рона Чернова, Александр Гамильтон находился в Олбани по юридическим делам, когда её здоровье ухудшилось. Гамильтон часто бывал у её постели и держал Элайзу в курсе событий. Когда Гамильтон закончил свою работу, Пегги попросила его остаться на несколько дней, и он выполнил её пожелания. В середине марта Гамильтону пришлось отправить Элайзе мрачную записку:

В эту субботу, моя дорогая Элайза, твоя сестра простилась со своими страданиями и друзьями, я верю, чтобы найти покой и счастье в лучшем из миров.

Вспоминая всё, что она переживала так долго, я не мог не чувствовать облегчения в завершении. Она была разумна до последнего и смирилась.

Твой отец и мать теперь спокойны. Всё настолько хорошо, насколько это возможно; кроме ужасных церемоний, которая как обычай, по всей видимости, считаются необходимой в этом месте, и которая с каждым новым моментом заново открывает закрывающиеся раны кровоточащих сердец. Завтра состоятся похороны. На следующий день я надеюсь отплыть обратно в Нью-Йорк.

Я хочу прийти к утешению и утешить тебя, моя дорогая Бетси. Прощай, мой милый ангел. Помни долг христианской веры. Всегда твой.

Она была первоначально похоронена на семейном участке в поместье Ван-Ренсселер и позже перезахоронена на сельском кладбище Олбани.

Память 
 В 2015 году на Бродвее был поставлен мюзикл «Гамильтон» о жизни Александра Гамильтона, где Пегги сыграла Жасмин Сефас Джонс, что также сыграла роль любовницы Гамильтона Марии Рейнольдс. Постановка получила Пулитцеровскую премию в категории «Драма» и одиннадцати наград «Тони».

Примечания

Ссылки 

Скайлеры